Марк Бениофф (; род. , Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский бизнесмен и топ-менеджер, миллиардер, один из сооснователей, председатель совета директоров и генеральный директор корпорации Salesforce.

В рейтинге Forbes самых богатых людей из индустрии высоких технологий 2016 года занимал 47 место.

Биография 
Родился 25 сентября 1964 года в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) в еврейской семье.

Получил степень бакалавра в области науки и искусств, а также почетную степень МВА в Университете Южной Калифорнии.

После окончания университета сменил множества мест работы — работал в области торговли, маркетинга и прочих подобных сферах.

Затем длительное время работал менеджером по продажам в корпорации Oracle, и в возрасте 25 лет получил должность вице-президента компании — став самым молодым сотрудником, достигшим этой должности.

В марте 1999 года стал одним из сооснователей и генеральным директором компании Salesforce.com — занимающейся разработкой сетевого программного обеспечения для отделов продаж (причём одним из изначальных инвесторов Salesforce.com, предоставивший Бениоффу $2 млн собственных средств, был основатель и лидер Oracle Ларри Эллисон).

В 2000 году основал филантропический фонд Salesforce, посредством которого Марк оказывает существенную поддержку множеству компаний и организаций.

Марк Бениофф написал две книги о бизнесе, кроме того он много времени уделяет изучению восточной литературы: и одна из его любимых книг — это «Искусство войны» Сунь Цзы.

Книги

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте корпорации Salesforce.com, inc.
 Профиль: Marc Benioff.  // Forbes.
 Виктория Баррет. «Болтовня Salesforce».  // Forbes, 26 ноября 2010.

Менеджеры США
Предприниматели США
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы бизнеса Университета Южной Калифорнии
Salesforce